Vang Lin (526–573), kínai tábornok
 Vang Lin (1959), kínai úszó
 Vang Lin (1976), kínai zeneszerzőnő
 Vang Lin (1987), kínai labdarúgó
 Vang Lin (1989), kínai tollaslabdázó